Saint-Sylvestre, Saint Sylvestre eller St. Silvester kan syfta på:

 Silvester I – påve och katolskt helgon som gett namn till orterna Saint-Sylvestre

Geografi

Frankrike 

 Saint-Sylvestre, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sylvestre, Haute-Savoie, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sylvestre, Haute-Vienne, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sylvestre-Cappel, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Sylvestre-de-Cormeilles, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Sylvestre-Pragoulin, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sylvestre-sur-Lot, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Se även
 Saint-Sylvestre-Cappel – i departementet Nord

Kanada 

 Saint-Sylvestre (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches,

Schweiz 

St. Silvester (kommun i Schweiz) – i distriktet Sense District och kantonen Fribourg
 St. Silvester – ort

Robotskapade Kanadaförgreningar